

Astronomia 
 Meio interestelar - material que preenche o espaço entre estrelas
 Meio interplanetário ou matéria interplanetária - material que preenche o espaço entre planetas.

Biologia e Ecologia 
 Meio ambiente - em biologia, o ambiente no qual determinado tipo de organismo vive
 Meio extracelular - líquido corporal que se encontra no exterior das células
 Citoplasma - meio intracelular, espaço no interior as células

Comunicação e transporte 
 Meios de comunicação ou Media - referente aos processos de comunicação
 Meios de comunicação social - meios de comunicação usados para comunicação de massa
 Meios de transporte - referente aos processos de transporte.

Desporto 
 Meio-campo - local intermédio de um campo usado para alguns desportos (andebol, futebol, basquetebol...)
 Meio-pesado (MMA) - Peso Meio Pesado ou Light heavyweight é uma divisão das artes marciais mistas referente aos atletas com pesos entre 84 e 93 kg.

Filosofia 

 Metaxo - conceito platônico para intermédio

Literatura e ficção 
 Meio-elfo - espécie de personagens das obras de John Ronald Reuel Tolkien

Matemática e Geometria 
 Baricentro - em geometria, o meio de uma figura é o baricentro dessa figura
 Média aritmética ou mediana - em estatística, o meio pode significar a média aritmética ou a mediana de um conjunto de dados
 Um meio - em matemática, meio é um número racional que é metade de uma unidade

Música 
 Meio-soprano - timbre da voz, geralmente feminina, entre o soprano e o contralto

Outros 
 Zona rural - zonas não urbanas, onde se geralmente pratica atividades agrícolas (meio rural)

Veja também 
Meia
Meios de comunicação

Desambiguação